Het ATP-toernooi van Stuttgart 2016 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 6 tot en met 13 juli 2016. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Philipp Kohlschreiber met 6-7(2), 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcus Daniell en Artem Sitak. Zij versloegen in de finale Oliver Marach en Fabrice Martin met 6-7(4), 6-4, [10-8].

Het toernooi van 2016 trok rond de 58.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart